Ole Olsen puede referirse a:
 Ole Andres Olsen (1845-1915), líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
 Ole Olsen (compositor) (1850-1927), compositor noruego.
 Ole Olsen (comediante) (1892-1963), comediante y artista de vodevil de nacionalidad estadounidense.
 Ole Olsen (piloto de speedway) (nacido en 1946), piloto de speedway de nacionalidad danesa, tres veces campeón del mundo.